Die 1. Rallye Monza war der 7. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020. Sie dauerte vom 3. bis zum 6. Dezember 2020 und es waren insgesamt 16 Wertungsprüfungen (WP) geplant, zwei WP mussten abgesagt werden. Mit dem Sieg im Gesamtklassement sicherten sich Sébastien Ogier und Julien Ingrassia ihren siebten Weltmeistertitel.

Bericht 
Beim Saisonfinale in Monza war es Sébastien Ogier (Toyota) gelungen, einen Rückstand von 14 Punkten auf Elfyn Evans (Toyota) in einen Vorsprung von acht Punkten umzumünzen. Die Entscheidung über den Weltmeistertitel 2020 fiel am Samstag in der 11. Wertungsprüfung. Nach anhaltendem Schneefall wurde die Passstrasse immer rutschiger, in einer Rechtskurve driftete Evans nach außen und schlitterte eine Böschung hinunter, bis das Auto von einem Baum gestoppt wurde. Evans konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreien und startete erst am Sonntag wieder. Am Samstagabend hatte Ogier die Rallye mit 17,8 Sekunden Vorsprung auf Dani Sordo (Hyundai) angeführt.

Am Sonntagmorgen gewann Ogier die erste WP des Tages. Auf der daraufhin folgenden WP15 ließ er sich die viertschnellste Zeit gutschreiben. Die Powerstage, die 16. und letzte Wertungsprüfung, folgte. Vom Layout her war WP16 eine Wiederholung von WP15, rund 15 Kilometer Asphalt und Schlamm quer durch die Anlage des Autodromo Nazionale di Monza. Während sich Takamoto Katsuta (Toyota) die letzte WP-Bestzeit des Jahres sicherte und Ott Tänak (Hyundai) mit der zweitschnellsten Zeit Sordo von Rang zwei verdrängte, blieb Ogier ohne Bonuspunkte. Weil der nach seinem Unfall unter dem Rallye-2-Reglement zurückgekehrte Evans mit der drittschnellsten Zeit nur insgesamt drei Bonuspunkte gewonnen hatte in Monza, ist Ogier der Weltmeister 2020.

Dank des zweiten und dritten Ranges von Tänak und Sordo gewann Hyundai zum zweiten Mal in Folge die Team-Weltmeisterschaft.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 95 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Monza
Motorsportwettbewerb in Italien